Hetton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hetton, North Yorkshire, ort i England,  
 Hetton-cum-Bordley, civil parish i England, 
 Hetton (parish i Tyne and Wear), England, Tyne and Wear, Sunderland, 
 Hetton-le-Hole - en stad i Tyne and Wear, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar